Panamerikanska mästerskapet i handboll 2006 vanns av Brasilien. Turneringen spelades i Aracaju, Brasilien under perioden 6-10 juni 2006.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 22 februari 2018.

2006 i Brasilien
Internationella handbollstävlingar i Brasilien
Sportåret 2006
Sergipe